Beleg van Sneek (1496) tijdens de Schieringers- en Vetkoperstwisten.
 Beleg van Sneek (1515) tijdens de Gelderse Oorlog, 23 augustus 1515 belegert Floris van Egmont de stad enkele dagen.
 Beleg van Sneek (1517) tijdens de Gelderse Oorlog, van 20 t/m 28 januari belegert Floris van Egmont de stad opnieuw.
 Inname van Sneek (1572) tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in augustus 1572 neemt Frederik van Bronkhorst, heer van Nedermormte, Sneek in. Echter in september 1572 slaat de Spaanse kolonel Casper de Robles het beleg voor de stad, die zich na enkele dagen overgeeft.